Panama eller Panamá kan syfta på:

 Panama (textil) – en vävteknik
 Panama (TV-serie) – ett svenskt magasinprogram
 Panama (Van Halen) – en låt från 1984 av hårdrocksbandet Van Halen
 Panama Viejo – ett kulturarv i Panama City
 Panamanäset – ett näs i Centralamerika
 Panamabukten – en bukt i Stilla havet

Geografi

Brasilien 

 Panamá (kommun), Goiás,

Indonesien 

 Desa Panama, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Mexiko 

 Panamá, Mexiko, ort, Coahuila, San Pedro,

Panama 

 Panama – självständig stat
 Panama (provins), 
 Panama City, 
 Panamakanalen – en kanal i Panama

USA 

 Panama, Illinois, ort, Bond County, 
 Panama City, Florida – en stad i Florida 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Panamaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar